Емілі Луа і Анн-Гель Сідо виграли титул, перемігши у фіналі пару Кімберлі По і Наталі Тозья з рахунком 1–6, 6–2, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кімберлі По /  Наталі Тозья (фінал)
 Емілі Луа /  Анн-Гель Сідо (чемпіонки)
 Патті Шнідер /  Магі Серна (1-ше коло)
 Каріна Габшудова /  Соня Джеясілан (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Tennis Feminin Nice 2001 Doubles Draw 

Internationaux de Tennis Feminin Nice
Тур WTA 2001